Miejscowości w USA:
 St. Joseph – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 St. Joseph – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Tensas
 St. Joseph – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 St. Joseph – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 St. Joseph – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 St. Joseph – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Lawrence
 St. Joseph – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 St. Joseph – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie La Crosse
Gminy w USA:
 St. Joseph (St. Joseph Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 St. Joseph (St. Joseph Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 St. Joseph (St. Joseph Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 St. Joseph (St. Joseph Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 St. Joseph (St. Joseph Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 St. Joseph (St. Joseph Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 St. Joseph (St. Joseph Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 St. Joseph (St. Joseph Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo St. Joseph (St. Joseph County) – w stanie Indiana
 hrabstwo St. Joseph (St. Joseph County) – w stanie Michigan

Miejscowości w Kanadzie:
 St. Joseph w Ontario

Rzeki:
 St. Joseph (zlewisko Michigan)
 St. Joseph (zlewisko Erie)

Zobacz też 
 Saint-Joseph